Theodorshof bezeichnet:

 den früheren Namen eines Orts in Polen, siehe Błonie (Łęczyca)
 den früheren Namen eines Orts in Ukraine, siehe Wyssokofedoriwka